Caravaggio (1571-1610) — pintor italiano do Barroco, de nome real Michelangelo Merisi
 Caravaggio (Lombardia) — comuna da província de Bérgamo, região Lombardia, Itália

Arte 
Polidoro de Caravaggio (1499-1543) — pintor do Renascimento

Religião 
 Nossa Senhora de Caravaggio — santa católica
 Santuário de Caravaggio — igreja em Caravaggio, Itália
 Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio (Farroupilha) — igreja em Farroupilha, Rio Grande do Sul

Filmes 
 Nossa Senhora de Caravaggio (filme) —  de Fábio Barreto, 2007
 Caravaggio (filme) — de Derek Jarman, 1986

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos